Die 2. Legislaturperiode der bremischen Bürgerschaft lief von 1947 bis 1951. Sie wurde eingeleitet durch die Wahl vom 12. Oktober 1947.

Die Wahlbeteiligung belief sich auf 67,8 %.

Präsident der Bürgerschaft war August Hagedorn (SPD).

Wahlergebnis 

Hinweise:
 Die Bremer Demokratische Volkspartei (BDV) wurde 1951 Teil der Freien Demokratischen Partei (FDP).
 Die DP erzielte in Bremerhaven mehr als 5 % der Stimmen und war so mit drei Abgeordneten vertreten.

Abgeordnete 

Hinweis: Die Bremerhavener Abgeordneten waren nur im Landtag vertreten. Das Mandat von Senatoren ruhte.

Siehe auch 

 Wahlergebnisse und Senate in Bremen
 Senat Kaisen III (SPD/BDV)

Literatur 
 Norbert Korfmacher: Mitgliederverzeichnis der Bremischen Bürgerschaft 1946 bis 1996 (= Kommunalpolitik, Band 1). Lit, Münster 1997, ISBN 3-8258-3212-0.
 Karl Marten Barfuß (Hrsg.): Geschichte der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005. Band 4: Horst Lange: Statistik. Edition Temmen, Bremen 2009, ISBN 978-3-86108-594-2.

 03